Первенство Европы по кёрлингу среди юниоров 2008 года проводилось со 3 по 7 января 2008 в городе Прага (Чехия) для мужских и женских юниорских команд (возраст участников не свыше 21 года). Турнир проводился в 4-й раз.

В первенстве принимало участие 12 мужских и 8 женских команд.

Победители чемпионата получали право выступать на .

В мужском турнире чемпионами стала (1-й раз в своей истории) сборная Чехии, победившая в финале сборную Польши. Бронзовые медали завоевали сборные Франции и России (проигравшие в полуфиналах плей-офф).

В женском турнире чемпионами стала (1-й раз в своей истории) сборная Германии, победившая в финале сборную Италии. Бронзовые медали завоевала сборная Чехии.

Мужчины

Формат соревнования 
Команды разделяются на две группы по 6 команд и играют между собой по круговой системе в один круг. По две лучшие команды из группы выходят в плей-офф, где играют по олимпийская система: полуфиналы и финал. Матч за 3-е место не проводится, бронзовую медаль получают обе команды, проигравшие в полуфиналах.

Команды

Групповой этап

Группа А 

  Проходят в плей-офф.

Группа B 

  Проходят в плей-офф.
  Проходят в двухраундовый тай-брейк за выход в плей-офф со 2-го места.

Тай-брейки

Плей-офф

Итоговая классификация 

  Получают право участвовать в .

Женщины

Формат соревнования 
Команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Три лучшие команды выходят в плей-офф: команда, занявшая в группе 1-е место, выходит прямо в финал, команды, занявшие 2-е и 3-е место, встречаются между собой в полуфинале.

Команды

Групповой этап 

  Проходят в плей-офф.

Плей-офф

Итоговая классификация 

  Получают право участвовать в .

Примечания

Ссылки 
 Результаты и статистика (мужской турнир)  на сайте ВФК
 Результаты и статистика (женский турнир)  на сайте ВФК

2008
Международные соревнования по кёрлингу в Чехии
Международные спортивные соревнования в Праге
Спорт в Чехии в 2008 году
Январь 2008 года